

Empresas
Elo Participações S/A
Cartão Elo

Comunicação
 TV Sucesso — emissora brasileira de televisão anteriormente denominada TV Elo

Música
Elo (álbum de Jorge Vercillo)
Elo (álbum de Maria Rita)
Electric Light Orchestra — banda britânica
Grupo Elo — banda brasileira
Desambiguações de música